Zander – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Sandro
Erich Zander – hockeista su prato tedesco
Frank Zander – cantante, showman, attore e doppiatore tedesco
Fridrich Cander – ingegnere sovietico, noto come "Friedrich Zander" secondo la translitterazione anglosassone
Jack Zander – animatore e regista statunitense
John Zander – mezzofondista svedese
Jörg Zander – ingegnere tedesco
Klaus Zander – cestista tedesco
Nina Zander – tennista tedesca
Richard Zander – anatomista tedesco
Robin Zander – cantante e chitarrista statunitense
Wilhelm Zander – militare tedesco

Altri progetti